Pearl Jam Twenty puede hacer referencia a:  

Pearl Jam Twenty (2011), es un documental dirigido por Cameron Crowe. 
Pearl Jam Twenty (2011), es un libro sobre el grupo de rock Pearl Jam.
Pearl Jam Twenty (2011), Álbum recopilatorio de las canciones de la película homónima.